Dundee se poate referi la:

Locuri
Dundee, Scoția
Dundee, New South Wales Australia
Dundee, Northern Territory Australia
Dundee, KwaZulu-Natal Africa de Sud
Insula Dundee

Echipe sportive
Dundee United FC
Dundee FC